Клику́ша:

 Кликуша — простонародное название пеликана.
 Кликуша — человек, подверженный истерическим припадкам, во время которых издаёт неистовые крики.

См. также 
 Клик

Примечания